Негулешти има више значења:

 Негулешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Негулешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији